Pocuolo ima više značenja:
 Pocuolo (Mačerata)
 Pocuolo (Peruđa)
 Pocuolo (Pezaro i Urbino)